Volvo V70 – modello di automobile costruito dalla casa automobilistica Volvo
 Volvo V70 – prima generazione del modello di automobile della Volvo prodotta a partire dal 1996
 Volvo V70 – seconda generazione del modello di automobile della Volvo prodotta a partire dal 2000
 Volvo V70 – terza generazione del modello di automobile della Volvo prodotta a partire dal 2007